Vriendschap

 Personen
 Cor Vriend (1949), Nederlands atleet
 Harry Vriend (1938), Nederlands waterpoloër
 Klaas Vriend (1952), Nederlands schaatser
 Maurice Vriend (1992), Nederlands schaatser
 Wim Vriend (1941), Nederlands waterpoloër